Сименон () — французская фамилия. Известные носители:
 Сименон, Жорж (1903—1989) — писатель, один из самых знаменитых в мире представителей детективного жанра в литературе.
 Сименон, Марк (1939—1999) — французский кинорежиссёр.